Т-100:

 Т-100 (танк) — экспериментальный советский двухбашенный тяжёлый танк конца 1930-х годов.
 Т-100 — комплекс, устанавливавшийся на Изделие 64992: экспериментальный советский танк 1960-х годов.
 Т-100 (трактор) — промышленный трактор, производства Челябинского тракторного завода.
 Т-100 (ПТ-САУ) — египетский истребитель танков на базе Т-34-85.
T-100 (телетайп) — электромеханическая печатная машина для передачи и приёма текстовых сообщений.

См. также 
 Т-34-100 — советский опытный средний танк на базе Т-34.